La  du Grand Prix Miguel Indurain, une course cycliste masculine a lieu en Espagne le . La course, disputée sur 203 kilomètres autour d'Estella-Lizarra en Navarre, fait partie du calendrier UCI ProSeries 2022 (deuxième niveau mondial) en catégorie 1.Pro et de la Coupe d'Espagne de cyclisme sur route 2022.

Équipes participantes

Classements

Classement final

Classements UCI 
La course attribue des points au Classement mondial UCI 2022 selon le barème suivant.

Notes et références

Liens externes 
 
 

2022
Cyclisme en Espagne en 2022
Cyclisme sur route en 2022
Cyclisme en avril 2022